Соревнования по метанию копья среди мужчин на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме прошли6 июля 1912 года на Олимпийском стадионе.

В соревнованиях приняли участие 25 спортсменов из 7 стран. Победителем, как и на предыдущих Олимпийских играх 1908 года, стал швед Эрик Лемминг. Второе место занял финн Юлиус Сааристо, на тот момент действующий рекордсмен мира. Бронзовым призёром стал венгр Мор Коцан.

Рекорды 
До начала Игр мировой и олимпийский рекорды были следующие:

Во время соревнований Эрик Лемминг установил новый олимпийский рекорд — 60,64 м.

Медалисты

Соревнования

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Метание копья на Олимпийских играх